Anne-Marie Guillemard, sociologue française ;
 Marcel Guillemard (1886-1932), artiste décorateur et designer français ;
 Marcel Guillemard (1887-1966), sculpteur et fondeur français ; 
 Philippe Guillemard (1975-), homme politique français ;
 Sarah Guillemard, femme politique canadienne.